Негребе́цький — українське прізвище:
 Негребецький Іван (1853—1927) — громадський діяч, грекокатолицький священик; видавець і редактор газети «Господар» у Перемишлі
 Негребецький Микола (1897—1969) — український громадський та політичний діяч, член ОУН, вояк Армії УНР.
 Негребецький Юліян (1819—1878) — руський греко-католицький священик, громадський діяч.

Псевдонім 
 Негребецький Олекса (справжнє ім'я — Дмитре́нко Леонід Юрійович (*1955) — режисер дубляжу, редактор, український перекладач, який працює переважно з художніми фільмами.

Українські прізвища